Hondstong (dier)
Hondstong (geslacht), Latijn: Cynoglossum
De Drentse benaming voor paardenbloem